Това е списък на телевизионите сериали, първоначално излъчвани по и продуцирани поне частично от Disney Channel (преди това като "The Disney Channel"), семейно ориентиран американски основен кабелен канал и бивш премиум канал, собственост на компанията Уолт Дисни Къмпани. Както в миналото и настоящето серии са включени. Бъдещи серии са включени само ако те имат потвърдена дата. Серии, които са все още в производство са маркирани с удебелен шрифт.

Disney Channel е имал много популярни шоута през цялата си история. Нейната първата по рода си поредица е Добро утро, Мики!, която продължи от 1983 до 1992 г. Първата серия брандиран като "Disney Channel Original Series" е Светкавично препращане, която продължи от 1995 до 1997 г. Първият хитовия сериал на канала е изцяло новия Мики Маус Клуб, която продължи от 1989 г. до 1996 г. Неговият втори хитовия сериал е Въпреки Стивънс, които продължи 2000-2003.

Сериите на The Disney Channel

Disney Channel оригинални серии

Playhouse Disney/Disney Junior оригинални серии

Playhouse Disney оригинални серии

Disney Junior оригинални серии

Toon Disney/Disney XD оригинални серии

Toon Disney оригинални серии

Disney XD оригинални серии

Вижте също 
 Списък с оригиналните филми по Disney Channel

Списъци за култура